Ясенівська сільська рада — Волинська область, Рожищенський район
 Ясенівська сільська рада — Київська область, Ставищенський район
 Ясенівська сільська рада — Львівська область, Бродівський район
 Ясенівська сільська рада — Одеська область, Любашівський район
 Ясенівська сільська рада — Хмельницька область, Ярмолинецький район